Richard Conte peut désigner :

 Richard Conte (1910-1975), acteur et réalisateur américain ;
 Richard Conte (1943-), peintre français ;
 Richard Conte (1953-), artiste plasticien, peintre et universitaire français.